Würtenberger steht für:
 Würtenberger (Familie), deutscher, bäuerlicher Familienverband

Würtenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Würtenberger (1854–1933), deutscher Landwirt, Gärtner und Heimatdichter
 Ernst Würtenberger (1868–1934), deutscher Porträt- und Genremaler, Grafiker und Kunsttheoretiker
 Franz Joseph Würtenberger (1818–1889), deutscherLandwirt, Heimatforscher und Sammler
 Franzsepp Würtenberger (1909–1998), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Würtenberger (1852–1926), deutscher Heimatdichter, Badischer Ökonomierat
 Julian Würtenberger (* 1957), deutscher politischer Beamter
 Karl Friedrich Würtenberger (1838–1911), deutscher Heimatdichter
 Leopold Würtenberger (1846–1886), deutscher Geologe, Paläontologe, Mineraloge und Heimatforscher
 Peter Würtenberger (* 1966), deutscher Manager

Siehe auch:
 Württemberger